Émile Bertrand est un nom francophone porté par :

 Émile Bertrand (1844-1909), minéralogiste français ;
 Émile Bertrand (1920-1943), résistant français.